Wojda ist der Familienname folgender Personen:

 Tadeusz Wojda (* 1957), polnischer Ordensgeistlicher und Erzbischof von Danzig
 Wojciech Wojda (* 1966), polnischer Sänger

Siehe auch:
 Woyda